NGC 1456 — двойная звезда в созвездии Телец.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

1456
Телец (созвездие)
Двойные звёзды